Henri Montassier (1880-1946), peintre français ;
 Gérard Montassier (1937-2021), essayiste et haut fonctionnaire français ;
 Louis Montassier, fonctionnaire français.